Степлер — устройство для скрепления металлическими скобами. Бывает двух видов:

 Канцелярский степлер 
 Строительный степлер